Varnesi – abitanti di Varna (Italia)
Varnesi – abitanti di Varna